Călugăreni se poate referi la una din următoarele localități din România:

Călugăreni, Arad
Călugăreni, Bacău
Călugăreni, Botoșani, cunoscută și sub denumirea Călugărenii Vechi
Călugăreni, Constanța
Călugăreni (Cobia), Dâmbovița
Călugăreni (Conțești), Dâmbovița
Călugăreni, Giurgiu, reședința comunei cu același nume
Călugăreni, Gorj
Călugăreni, Harghita
Călugăreni, Mureș
Călugăreni, Neamț
Călugăreni, Prahova, reședința comunei cu același nume
Călugăreni, Suceava
Călugăreni, Vaslui

 Plasa Călugăreni, județul Vlașca

 Râul Călugăreni

 Călugărenii Noi, Botoșani

Vezi și 
 Călugăr (dezambiguizare)
 Călugăru (dezambiguizare)
 Călugăreanu (nume de familie)

Toponime românești